De Nederlandse titel van Smurfs: The Lost Village, een Amerikaanse animatiefilm
De Smurfen en het verloren dorp (stripalbum), een stripalbum gebaseerd op de film uit 2017